A cidade de Bombaim, Índia, é dividida em divisões administrativas. Grande Bombaim é uma aglomeração urbana de 18 milhões de pessoas (a maior da Índia e uma das seis maiores do mundo) que vem sob o título Corporação Municipal da Grande Bombaim. A Corporação Municipal da Grande Mumbai emprega 1,40,626 pessoas. A Corporação opera um esforço orçamental anual superior a Rs. 3300 Crores. (US$ 720 milhões).

Geografia de Bombaim
Governo de Bombaim